Карнай

 Карнай — медный духовой музыкальный инструмент
 Карнай (приток Инсара) — река в России
 Али Карнай (1904—1943) — башкирский писатель и переводчик, журналист, военный корреспондент.